Hamilton-Brown Shoe Factory bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Hamilton-Brown Shoe Factory (Columbia, Missouri), NRHP-ID: 02000791
 Hamilton-Brown Shoe Factory (St. Louis, Missouri), NRHP-ID: 00000437